Очаг — 1) открытая площадка для разведения и поддержания огня; 2) в переносном значении — дом, кров, семья; 3) источник распространения чего-либо (инфекции и тому подобного)  А также:
 Магматический очаг — резервуар магмы, находящейся в земной коре или верхней мантии Земли и питающий вулкан.
 Очаг землетрясения — непосредственная область возникновения подземного удара в толще земной коры или верхней мантии, являющегося причиной землетрясения.
 Детский очаг (или просто очаг) — детский сад с продлённым днём пребывания в СССР в 1920—1930-х годах.
 Очаг — нервная структура или группа нейронов, возбуждение которой приводит к генерализованному или фокальному припадку эпилепсии.

В искусстве 
 Очаг (1919) — французский художественный фильм Робера Будриоза.
 Семейный очаг (1970) — французский фильм режиссёра Франсуа Трюффо.

Топоним 
 Красный Очаг — хутор в Каневском районе Краснодарского края.

См. также 
 Очаговая неврологическая симптоматика
 Очаг Гона — очаг первичного поражения лёгких при туберкулёзе.
 Восточно-христианский очаг — католическая организация, существовавшая в Брюсселе, Бельгия.